Snap kan henvise til:

 Snap! – tysk eurodancegruppe
 Snap (Sydslesvig) – lille bebyggelse, beliggende ved Vindeby Nor i Sydslesvig
 Snap (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 2005 instrueret af Sixten Tobias Kai Nielsen og Christophe V. Dolcerocca